Mit Song Contest 2009 kann Folgendes gemeint sein:

 Bundesvision Song Contest 2009
 Eurovision Song Contest 2009
 Junior Eurovision Song Contest 2009